Macedonian Airlines bezeichnet

Macedonian Airlines MAT, die nationale Fluglinie Nordmazedoniens
Macedonian Airlines (Griechenland), eine Tochtergesellschaft der Olympic Airways, aus der Olympic Airlines hervorging